Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1974 wurde am 3. und 4. September 1974 im Olympiastadion von Rom ausgetragen.

Europameister wurde der in der Vergangenheit vor allem als Weitspringer aufgetretene Däne Jesper Tørring. Rang zwei belegte der sowjetische Titelverteidiger Kęstutis Šapka. Bronze ging an den Tschechoslowaken Vladimír Malý.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der bestehende EM-Rekord wurde zunächst zweimal egalisiert und anschließend viermal verbessert. Außerdem gab es einen neuen Landesrekord.
 Meisterschaftsrekorde:
 2,21 m (Egalisierung) – Jesper Tørring (Dänemark), Finale am 4. September, erster Versuch
 2,21 m (Egalisierung) – Kęstutis Šapka (Sowjetunion), Finale am 4. September, erster Versuch
 2,23 m (Verbesserung) – Jesper Tørring (Dänemark), Finale am 4. September, erster Versuch
 2,23 m (Verbesserung) – Kęstutis Šapka (Sowjetunion), Finale am 4. September, erster Versuch
 2,25 m (Verbesserung) – Jesper Tørring (Dänemark), Finale am 4. September, erster Versuch
 2,25 m (Verbesserung) – Kęstutis Šapka (Sowjetunion), Finale am 4. September, erster Versuch
 Landesrekord:
 2,25 m (Verbesserung) – Jesper Tørring (Dänemark), Finale am 4. September, erster Versuch

Qualifikation 
3. September 1974, 9:00 Uhr

Dreißig Wettbewerber traten zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,14 m. Vierzehn Athleten erreichten diese Marke (hellblau unterlegt). Damit war die Mindestzahl der Finalteilnehmer um zwei Springer übertroffen. Die qualifizierten Athleten bestritten am darauffolgenden Tag das Finale.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

4. September 1974

Weblinks 
 Roma European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 10. November 2022
 European Championship 1974 Rom, Men High Jump, todor66.com, abgerufen am 10. November 2022
 Track and Field Statistics, EM 1974, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 10. November 2022
 European Championships Munich 2022 – Statistics Handbook Athletics, 12th European Athletics Championships Roma ITA, 02–08 SEP 1974, Stadio Olimpico, Men High Jump, S. 576f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 10. November 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1974